E lasciatemi divertire può riferirsi a:
 E lasciatemi divertire - componimento di Aldo Palazzeschi
 E lasciatemi divertire - programma televisivo di Rai 3